Plusieurs équipes de hockey sur glace basée à Ottawa dans la province de l'Ontario ont porté le nom de Sénateurs. Ce fut notamment le cas des équipes suivantes :
 Sénateurs d'Ottawa, équipe qui évolue entre 1883 et 1934 dans les championnats d'Amérique du Nord et a gagné à de multiples reprises la Coupe Stanley.
 Sénateurs d'Ottawa, équipe créée en 1934, ayant évolué en ligue de hockey senior du Québec (LHSQ-LHQ).
 Sénateurs d'Ottawa, franchise évoluant depuis 1992 dans la Ligue nationale de hockey.
 Senators d'Ottawa, équipe féminine qui a évolué en LNHF et en LCHF de 1998 à 2010.